Села:
 Подільське — Вінницька область, Жмеринський район
 Подільське — Вінницька область, Немирівський район
 Подільське — Донецька область, Костянтинівський район
 Подільське — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Подільське — Хмельницька область, Летичівський район
 Подільське — Черкаська область, Золотоніський район

 Подільське — назва села Нісмичі Сокальського району Львівської області в 1951—1993 роках